Marcel Renaud peut désigner :
 Marcel Renaud (1909-2010), cycliste, coureur cycliste français ;
 Marcel Renaud (1926-2016), céiste français médaillé aux Jeux olympiques.